AIPG peut désigner :
 Agence internationale des prisonniers de guerre, une agence du comité international de la Croix-Rouge ;
 Association de la presse d'information politique et générale, un groupement d'intérêt de la presse française.